El término rapsodia puede referirse a:

 Rapsodia, un fragmento de poema o canto que, en la Antigua Grecia, un poeta denominado como rapsoda recitaba de memoria delante de un auditorio;
 Rapsodia, un género musical de un solo movimiento, surgido en Europa durante la primera mitad del siglo XIX;
 Rapsodia, una película estadounidense de 1954, dirigida por Charles Vidor.
 Rhapsodia, agrupación musical de Venezuela creada en 1984, dirigida por Juan Carlos Sbraccia.

En inglés 

La palabra inglesa Rhapsody («rapsodia») puede referirse a:

 Rhapsody in Blue, una obra musical de George Gershwin;
 Rhapsody Rabbit, un cortometraje de la serie Merry Melodies, protagonizado por Bugs Bunny;
 Rhapsody in Rivets, un cortometraje de la serie Merry Melodies, protagonizado por animales antropomorfos;
 Rhapsody of Fire, nombre actual del grupo musical italiano de power metal sinfónico Thundercross, así rebautizado después de que tuviera problemas de registro de propiedad intelectual con el nombre de «Rhapsody» a secas;
 Rhapsody of the Darkness, una canción de la banda de rock japonesa Versailles;
 Bohemian Rhapsody, canción del grupo británico Queen;
 Telelogic Rhapsody, herramienta de modelado y programación de software;
 Rhapsody, sistema operativo de Apple Inc., lanzado al mercado en 1997;
 Rhapsody in Bogota, documental que homenajea la capital colombiana, Bogotá.